Riegersdorf ist der Name folgender Orte:

in Österreich:
 Riegersdorf (Gemeinde Arnoldstein), Katastralgemeinde von Arnoldstein, Kärnten

 Riegersdorf (Gemeinde Großwilfersdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Großwilfersdorf, Steiermark

in Ungarn:
 Ritkaháza (wurde 1950 zusammen mit Vashegyalja/Permisch zusammengelegt und erhielt 1951 den Namen Kétvölgy)

in Polen:
 Jegłowa, ein Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Riegersdorf im Landkreis Strehlen, Niederschlesien); siehe Gmina Przeworno
 Potworów, ein Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Riegersdorf im Landkreis Frankenstein, Niederschlesien)
 Rudgerzowice, ein Ort in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Riegersdorf im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg); siehe Gmina Świebodzin
 Rudzica (Jasienica), ein Ort in der Woiwodschaft Schlesien (ehemals Riegersdorf bei Bielsko-Biała (dt. Bielitz-Biala))
 Rudziczka (Prudnik), ein Ort in der Woiwodschaft Oppeln (ehemals Riegersdorf im Landkreis Neustadt O.S., Oberschlesien)

in Tschechien:
 Modrá, ein Ort in der Region Ústecký kraj (ehemals Riegersdorf im Landkreis Tetschen-Bodenbach, Sudetenland); siehe Jílové u Děčína
 Modřec, ein Ort in der Region Pardubický kraj (ehemals Riegersdorf); siehe Polička